Магистрала 75 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Тексас, Оклахома, Канзас, Небраска, Айова и Минесота. Обща дължина 1239,0 мили (1993,6 km), от които най-много в щата Минесота 412,0 мили (662,9 km), а най-малко – в щата Тексас 77,4 мили (124,6 km).

Магистралата започва в центъра на град Далас, Тексас, от междущатска магистрала , насочва се на север и след 77,4 мили (124,6 km) пресича река Ред Ривър и навлиза в щата Оклахома. Движи се през източната част на щата от юг на север като преминава през 6 окръжни цантъра, в т.ч. град Тълса и след 249,4 мили (401,4 km) преминава на територията на Канзас. Тук също пресича източната част на щата като преминава през 6 окръжни центъра, в т.ч. и през столицата Топика и след 225,7 мили (363,2 km) навлиза в Небраска. По цялото си протежение (187,5 мили, 301,8 km) се движи покрай десния бряг на река Мисури, минава през град Омаха и при град Су Сити преминава в щата Айова. На протежение от 80 мили (128,8 km) пресича северозападния ъгъл на щата, след което продължава своето движение на север през най-западната част на щата Минесота. Тук е най-дългия участък (412 мили, 663 km) от магистралата и след като минава през 11 окръжни центъра северно от градчето Нойес завършва на американо-канадската граница.

От Магистрала 75 на САЩ се отделят 2 вторични магистрали, които също е част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала  в щата Тексас, 102 мили (164 km).
 Магистрала  в щатите Небраска, Айова и Мисури, 248 мили (399 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1